В одиночному розряді тенісного турніру Virginia Slims of Utah 1983, який проходив в рамках Світової чемпіонської серії Вірджинії Слімс 1983, Івонн Вермак здобула титул, у фіналі перемігши Фелічу Раск'яторе 6-2, 0-6, 7-5.

Сіяні гравчині 

  Івонн Вермак (переможниця)
  Сью Баркер (1-ше коло)
  Кейт Летем (чвертьфінал)
  Катрін Єкселл (2-ге коло)

 Емі Голтон (1-ше коло)
 Джулі Гаррінгтон (1-ше коло)
 Дженніфер Мундел (1-ше коло)
 Пола Сміт (півфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

Virginia Slims of Utah